

Patronyme 

Eugénie Smet (1825-1871), fondatrice des Auxiliatrices ;
Françoise Gaudet-Smet (1902-1986), journaliste et féministe québécoise ;
Guy Smet (1972-), coureur cycliste belge ;
Jimmy Smet (1977-), un joueur de football belge ;
Kathleen Smet (1970-), triathlète professionnelle belge ; 
Miet Smet (1943-), femme politique belge flamande ;
Pascal Smet (1967-), ministre belge ;
René Smet (1929-2019), peintre belge ;
Roland Smet (1952-), coureur cycliste professionnel français ;
Thomas Smet (1988-), athlète belge ;

Des descendants de la famille Smet originaire de Saint-Denis, village situé près de Namur en Belgique :
Léon Smet (1908-1989), comédien, danseur, chanteur et réalisateur belge, père de Johnny Hallyday ;
Jean-Philippe Smet (1943-2017), mieux connu sous le nom de Johnny Hallyday, chanteur franco-belge ;
David Smet (1966- ), alias David Hallyday, fils de Jean-Philippe Smet (Johnny Hallyday) et de Sylvie Vartan, chanteur français ;
Laura Smet (1983-), fille de Johnny Hallyday et de Nathalie Baye, et demi-sœur du précédent, actrice française ;
Ilona Smet (1995-), fille de David et de Estelle Lefébure, petite fille de Johnny Hallyday et de Sylvie Vartan, nièce de Laura, Jade et Joy, mannequin française ;
Emma Smet (1997-), fille de David et de Estelle Lefébure, sœur de la précédente, petite fille de Johnny Hallyday et de Sylvie Vartan, nièce de Laura, Jade et Joy, actrice et mannequin française.

Liens externes 
 

Patronyme néerlandais
Patronyme flamand